Leo Hebraeus (; Лео Гебраус; Гебреус) — именование двух персон:

 Леви бен Гершом (1288—1344) — французско-еврейский философ, математик, астроном, комментатор Писания и знаток Талмуда.
 Иегуда Абрабанель (ок. 1460 — после 1523) — испано-еврейский врач, поэт и философ-неоплатоник.